Waterrad, het onderdeel van een watermolen dat de kracht van stromend water omzet in een roterende beweging.
Waaier (pomp), het onderdeel van een pomp dat de roterende beweging omzet in een verplaatsing van een vloeistof.